4. ŽNL Koprivničko-križevačka je bila jedina liga osmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2018./19.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 2018./19.  
 2. HNL 2018./19. 
 3. HNL 2018./19. 
 4. rang HNL-a 2018./19. 
 5. rang HNL-a 2018./19. 
 6. rang HNL-a 2018./19. 
 7. rang HNL-a 2018./19. 
 Hrvatski nogometni kup 2018./19.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 7. stupanj - 3. ŽNL i 4. ŽNL 
  

2018-19
 8